Ulović je naseljeno mjesto u sastavu distrikta Brčko, BiH.

Šport 
NK HAŠK Napredak Ulović

Stanovništvo

Izvor

 Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo. 

 internet - izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Vanjske poveznice 
Youtube, kanal posavinatv Dani sv.Ilije Ulović, Savski cvijet 2016., Datum objavljivanja: 15. srp 2016.
Youtube, kanal bdctelevizija Običaji našeg kraja - Ulović/lilanje, Datum objavljivanja: 26. kol 2014.

Naselja u Distriktu Brčko